Baptista se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alessandra R. P. Baptista
 Dalton Holland Baptista